Коновалю́к — украинская фамилия. Известные носители:

 Коновалюк, Александр Владимирович (род. 1978) — украинский гребец, рулевой.
 Коновалюк, Валерий Ильич (род. 1966) — украинский государственный и общественный деятель.